Чикано () может означать:

 Чикано — латиноамериканское население Юго-Запада СШ
 Чикано (художественное движение)
 Чикано-рэп

См. также